Holaus ist der Familienname von:

Maria Holaus (* 1983), österreichische Skirennläuferin
Mathea Holaus (* 1989), österreichische Triathletin und Duathletin